Het Nederlands kampioenschap dammen 1983 werd van 29 maart tot en met 9 april 1983 (met als rustdag 3 april) in Schagen gespeeld door 12 deelnemers. 
Zowel Jos Stokkel als Rob Clerc behaalde 16 punten waarna de titel op reglementaire basis naar Clerc ging.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1983
Dammen
Dammen